Riezler est un patronyme porté notamment par :

 (1856-1935), peintre allemand ;
  (1873-1953), juriste allemand ;
  (1788-1954) (1790-1873), fondateurs de Bayerische Hypotheken- und Wechselbank ;
  (1959-), politicienne autrichienne ;
 Kurt Riezler (1882-1955), diplomate, homme politique et philosophe allemand ;
 Walter Riezler (1878-1965), archéologue et musicologue allemand ;
  (1905-1962), physicien allemand.